Prison d'État de San Quentin, prison d'état au Nord de San Francisco.
San Quentin, film américain de Lloyd Bacon, datant de 1937.
San Quentin, film américain de Gordon Douglas, datant de 1946.

Homonymie de titre